Bosznia-Hercegovina
Bjelajci, falu Bosanska Dubica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Horvátország
 Bjelajci, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében